Podlesí può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Podlesí, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Podlesí, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice